Egidio Guarnacci (1934) – calciatore italiano
 Mario Guarnacci (1701-1785) – letterato, archeologo e numismatico italiano
 Museo etrusco Guarnacci – museo di Volterra